ISO 8859-16 (ISO/IEC 8859-16:2001), także znane jako Latin-10, bądź „Południowo-wschodnioeuropejskie” jest ośmiobitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Zestaw ten został zaprojektowany by pokryć języki: albański, chorwacki, fiński, francuski, irlandzki (nowa ortografia), niemiecki, polski, rumuński, słoweński, węgierski oraz włoski. Kodowanie to różni się od innych z rodziny ISO 8859 tym, że praktycznie pozbawiono go symboli, by zawrzeć w nim jak najwięcej liter.

Tablica kodów 

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest dywizem miękkim.

Kody o wartościach 0x00–0x1F i 0x80–0x9F są nieprzypisane przez ISO/IEC 8859-16.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-16 w Unicode.

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.

Linki zewnętrzne 
 Wpis w rejestrze IANA

ISO 8859